Qafa, albániai település Elbasan megye Cërrik községében 
Qafa, albániai település Elbasan megye Elbasan községében
Qafa, albániai település Berat megyében, Skrapar községben